{{Таксон
| image file = Machairodus. Fauna of Batallones.png
| image descr = Реконструкция
| regnum = Животные
| parent = Machairodontinae
| rang = Род
| latin = Machairodus
| author = Kaup, 1833
| children name = Виды
| children = * †Machairodus africanus
 †Machairodus aphanistus
 †Machairodus giganteus
 †Machairodus oradensis
 †Machairodus colorandensis
 †Machairodus transvaalensis
 †Machairodus alberdiae
 †Machairodus copei
 †Machairodus laskarevi
 †Machairodus irtyschensis
 †Machairodus kabir
 †Machairodus kurteni
 †Machairodus fires
 †Machairodus ischimicus
 †Machairodus schlosseri
 †Machairodus palanderi
 †Machairodus palmidens
 †Machairodus inexpectatus
 †Machairodus giganteus
 †"Machairodus lahayishupup"
 †(Amphimachairodus giganteus)
| Возник = 15
| Вымер = 2
| wikispecies = Machairodus
}}
Махайро́ды, или саблезубые тигры (, от  «кинжал, сабля» и  «зуб») — род вымершего подсемейства саблезубых кошек (Machairodontinae), населявший в эпохи миоцена и плиоцена Евразию, Африку и Северную Америку и представленный несколькими видами. Название рода происходит от сходства зубов его представителей с изогнутыми мечами махайрами.

 Внешний вид 
Разные виды махайродов за время существования рода имели различную внешность, однако объединяющим признаком были зубчатые грани длинных клыков, несмотря на то, что подобная структура по мере взросления животного притуплялась. В отличие от других саблезубых кошек, таких как смилодоны, у махайродов были относительно короткие клыки, хоть и длиннее, чем у современных кошачьих (15-20 см). Некоторые виды достигали веса 220 кг. Высота в плечах у Machairodus aphanistus составляла около метра, а у Machairodus coloradensis — около 1,2 м. Machairodus kabir был одним из крупнейших кошачьих в истории. По разным оценкам, его вес достигал 350—490 кг .

Палеонтологи из Университета штата Огайо в Мэрион и Университета Гонзага идентифицировали новый вид саблезубых кошек, терроризировавших Северную Америку в эпоху миоцена от 5,5 до 9 миллионов лет назад. Новый вид обитавших в Африке, Евразии и Северной Америке, Machairodus lahayishupup, был тяжелее знаменитого смилодона (Smilodon fatalis), достигая веса 410 килограммов, будучи одной из крупнейших кошек в истории и самой крупной для своего времени

 Эволюционное развитие 

Махайроды появились предположительно в Евразии в среднем миоцене около 15 миллионов лет назад. Их исчезновение произошло около двух миллионов лет назад. Возможно, что махайроды были прародителями рода гомотерий, возникших в плиоцене. Были описанные различные виды махайродов, но пока не существует полной уверенности в том, что все они научно оправданы. Внутри рода можно различать скорее два базовых типа: более примитивный, такой как Machairodus aphanistus, встречавшийся в разных частях Евразии и Северной Америки, и более развитый тип, к которому относятся евразийский вид Machairodus giganteus и североамериканский вид Machairodus coloradensis. Первый отличался типичным кошачьим телосложением, у второго сформировались удлинённые передние конечности, что напоминало гиену.

 Экология 
Учёные полагают, что махайроды являлись вершиной пищевой цепочки в своих экосистемах. Главными объектами их охоты были мастодонты. Австралопитеки же подъедали за махайродами падаль. Все эти три звена пищевой цепочки вымерли практически одновременно.

 Виды 
 Machairodus aphanistus Machairodus giganteus Machairodus coloradensis Machairodus palanderi Amphimachairodus kabir Примечания 

 Литература 
 Alain Turner / Mauricio Antón: The big cats and their fossil relatives. Columbia University Press, 1997.ISBN 0-231-10229-1
 Jordi Augusti: Mammoths, Sabertooths and Hominids 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe, Columbia University Press, 2002. ISBN 0-231-11640-3
 Ernst Probst: Säbelzahnkatzen. Von Machairodus bis zu Smilodon'', GRIN, 2009, ISBN 978-3-640-32794-2

Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Саблезубые кошки
†